Палаццо деи Кавальери (), также Палаццо делла Карована () — дворец на площади Пьяцца-деи-Квавльери () в Пизе, Италия.

История 
С 1286 года на этом месте располагался Дворец Старейшин () Пизы. В 1562—1564 годах по заказу Козимо I Медичи, великого герцога тосканского, Джорджо Вазари перестроил здание для рыцарского ордена Святого Стефана. Орден был основан для защиты тосканского мореходства от пиратов и османских турок. С этим связаны названия дворца: Палаццо деи Кавальери — «Дворец рыцарей» и Палаццо делла Карована — «Дворец конвоя».

С 1846 года в здании размещается пизанская Высшая нормальная школа.

Архитектура 
Фасад богато украшен изображениями знаков зодиака, аллегорических фигур и растительными орнаментами, выполненными в технике сграффито. В нишах под окнами верхнего этажа размещены шесть мраморных бюстов великих герцогов тосканских Медичи (Козимо I, Франческо I, Фердинандо I, Козимо II, Фердинандо II и Козимо III) и большой герб Медичи.

Мраморная лестница была перестроена в 1821 году.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Здания и сооружения Пизы
Орден Святого Стефана